

Persone
 Angela Venturoli (1941) – cantante italiana
 Angelo Venturoli (1749-1821) – architetto italiano
 Giacomo Venturoli (...-XVII secolo) – matematico italiano
 Giuseppe Venturoli (1768-1846) – ingegnere italiano
 Marcello Venturoli (1915-2002) – critico d'arte, giornalista, saggista, scrittore e letterato italiano

Altro
 Collegio Venturoli – istituzione benefica fondata nel 1822